Авдуловы (Овдуловы) — древний русский дворянский род герба Погоня.

Род записан Губернским дворянским депутатским собранием в VI часть дворянской родословной книги Московской губернии Российской империи и утверждён Герольдией Правительствующего Сената в древнем (столбовом) дворянстве.

Известны ещё несколько дворянских родов этой фамилии более современного происхождения.

История рода 
Семён Алексеевич, Дмитрий, Степан, Семён и Иван Булгаковичи Овдуловы в последней четверти XVI века служили в детях боярских по Коломне и вёрстаны поместьями в Коломенском уезде. Дмитрий Васильевич и Нехороший Семёнович служили по выбору по Коломне и Нехороший находился на службе в Ельце (1646).

Десять представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Описание герба 
В верхней половине щита, в серебряном поле, находится голубое стропило и на нём изображены: солнце в сиянии и две серебряные луны, обращённые рогами вверх. В нижней, красной половине, ездок с подъятым мечом, скачущий на белом коне в левую сторону.

Щит увенчан дворянским шлемом и короной со страусовыми перьями. Намёт на щите золотой, подложенный голубым и красным. Герб дворянского рода Авдуловых записан в Часть IX Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, страница 62.

Известные представители 

 Авдуловы: Иван Дементьевич, Нефёд Андреевич, Яков Филиппович — стряпчие (1681—1692)
 Авдуловы: Борис Филиппович, Тихон Семёнович — московские дворяне (1677—1692).
 Авдулов Никита Дементьевич — стольник (1692).

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображено солнце
Шляхетские роды герба Погоня
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера